Сегало́вич, Сигалович,  — еврейская фамилия.
Произошла от сокращения, означающего «левит-помощник» ( — «сган леви»). Носители фамилии являются, как правило, потомками левитов.

Вариант фамилии — .

Известные носители 
 Сегалович, Валентин Ильич
 Сегалович, Зусман (1884—1949) — польско-еврейский писатель, автор песен. 
 Сегалович, Илья Валентинович (1964—2013) — программист, один из основателей «Яндекса».
 Сегалович, Лев Маркович (1916—2001) — советский боксёр.